

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe

 Kępki – część miasta Goleniów
 Kępki – część miasta Szczyrk
 Kępki – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Ulan-Majorat 
 Kępki – przysiółek wsi Stanisław Dolny w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Kępki – część wsi Spytkowice w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Spytkowice 
 Kępki – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański
 Kępki – część wsi Milówka w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Milówka

Inne 
 Kępki żółte – zmiany skórne związane z odkładaniem cholesterolu w skórze
 Kępki Peyera – część układu immunologicznego
 Spytkowice Kępki – przystanek kolejowy w Spytkowicach